Campino puede referirse a:

 Campino (Andreas Frege, 1962), cantante, compositor y actor alemán
 Campino (Burgos), localidad del municipio burgalés de Alfoz de Bricia, Comunidad Autónoma de Castilla y León
 Enrique Campino (1794-1874), militar y político chileno
 Joaquín Campino (1788-1860), abogado chileno
 Sublevación de Campino
 Palacio Morandé Campino
 Campino, marca caramelos de August Storck
 Campinho (Reguengos de Monsaraz)

Además
 Instituto de Humanidades Luis Campino
 Campiño
 Oliveira dos Campinhos
 Campiña
 Campina